{{зоопарк
 |наименование          = Зоопарк и ботанический сад Цинциннати  
 |ориг_наименование     = 
 |эмблема               = 
 |изображение           = Cincinnati Zoo.jpg
 |подпись               = 
 |основан               = 18 сентября 1875 года
 |закрыт                = 
 |расположен            = 3400 Вайн-стрит, р-н , г. Цинциннати, , 
 |координаты            = 
 |посетители            = 1,2 млн+
 |директор              = Тейн Мейнард
 |площадь               = 75 акров (0,3035 км²)
 |площадь_для_посещения =
 |наибольший_резервуар  = 
 |суммарный_объём       =  
 |кол_животных          = 1896
 |кол_видов             = 500+
 |членство              = <ref>Currently Accredited Zoos and Aquariums  на сайте aza.org</ref>, .

28 мая 2016 года трёхлетний мальчик забрался в вольер к западным равнинным гориллам, где жили две самки и самец. Для этого ему потребовалось всего лишь перебраться через забор высотой 90 см, проползти через полосу кустов шириной 1,2 м, после чего он упал в бетонный ров с мелкой водой с высоты 4,6 метров. 17-летний 200-килограммовый Харамбе заинтересовался упавшим к нему ребёнком, начал толкать его, таскать за ногу по рву, и в результате через 10 минут был застрелен службой безопасности. Происшествие получило широкий общественный резонанс: многие известные личности (в том числе Рики Джервейс, Брайан Мэй, Пирс Морган, , Франс де Вааль, Дональд Трамп) и тысячи защитников живой природы по всему миру заявили, что нужды убивать умное и дорогое животное не было, так оно практически не причинило вреда мальчикуРоэн Смит. Animal behaviour expert says silverback gorilla Harambe was not trying to harm ‘defenceless’ child  на сайте news.com.au, 30 мая 2016, возложив вину за смерть Харамбе на мать непослушного ребёнка.

24 января 2017 года пара бегемотов, привезённых в зоопарк годом ранее, дала потомство. Девочку, недоношенную на 6 недель, назвали Фиона — она стала первым бегемотом, родившимся здесь за последние 75 лет. Фиона стала первым бегемотом в мире, которому было сделано ультразвуковое исследование. В результате активной заботы сотрудников зоопарка, ветеринаров и врачей Детской больницы Цинциннати, детёныш выжил; история её рождения и борьбы за жизнь сделали её героиней города (фото Фионы печаталось на банках с прохладительными напитками, на игральных картах) и Интернета, что увеличило посещаемость зоопарка. Отец Фионы, Генри, вскоре после рождения дочери заболел, и 31 октября того же года его пришлось усыпить.

17 июля 2017 года дала потомство пара . Детёныша назвали Кенди, её рождение было заснято на видео и выложено на официальном сайте зоопарка. Кенди стала пятым представителем подвида восточный чёрный носорог, родившимся за последние два года во всей Северной Америке. Всего на континенте их насчитывается около 60 особей.

 Описание 

В зоопарке расположены несколько , в том числе «Дом рептилий», построенный в 1875 году и ныне являющийся самым старым «зоопарковым сооружением» в США. В зоопарке регулярно проводятся программы по разведению редких животных в неволе, наиболее успешные из них: калифорнийский морской лев (впервые в неволе в мире), лебедь-трубач и бизон (оба — впервые в неволе в США); южноафриканский гепард, суматранский носорог, малайский тигр, западная равнинная горилла, обыкновенный потто, масайский жираф, бонобо.

Зоопарку Цинциннати принадлежат несколько рекордов. Здесь жил самый старый аллигатор в неволе — умер в возрасте около 70 лет; самый быстрый гепард в неволе (в 2012 году 11-летняя самка по имени Сара показала в вольере скорость 98 км/ч); самый крупный комодский варан (ум. 2005). Первый зоопарк в стране, где посетители смогли увидеть мадагаскарскую руконожку (умерла в 1993 году, другая приобретена в 2011 году).

 См. также 
 
 

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт
 История Зоопарка Цинциннати на сайте cincinnativiews.net

Здания и сооружения Цинциннати
Зоопарки Огайо
Цинциннати
Организации, основанные в 1875 году